Sicherheitsrat bezeichnet folgende Institutionen:

 Bundessicherheitsrat (Deutschland)
 Deutsch-Französischer Verteidigungs- und Sicherheitsrat
 Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union
 Japanischer Sicherheitsrat
 Konsellu Superior Defeza no Seguransa, Oberster Rat für Verteidigung und Sicherheit, Osttimor
 Millî Güvenlik Kurulu, Nationaler Sicherheitsrat der Türkei
 Nationaler Cyber-Sicherheitsrat, ein Gremium der deutschen Bundesregierung
 Nationaler Sicherheitsrat (Iran)
 Nationaler Sicherheitsrat (Österreich)
 Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine
 Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN)
 Sicherheitsrat der Russischen Föderation
 United States National Security Council als Gremium unter Beteiligung des Nationalen Sicherheitsberaters der Vereinigten Staaten

Siehe auch